Pyhäjoki (finnisch für „heiliger Fluss“) bezeichnet:

 Pyhäjoki, Stadt in Nordösterbotten (Finnland)
 Pyhäjoki (Fluss), Fluss in Nordösterbotten (Finnland)
 Pyhäjoki (Säkylä), Ort in der Gemeinde Säkylä in Satakunta (Finnland)
 Pyhäjoki (Fluss in Säkylä), Fluss in der Gemeinde Säkylä in Satakunta (Finnland)